Alcorta o escrito correctamente en euskera Alkorta, es un apellido vasco y hace referencia a varios artículos:

Toponimia 
 Alcorta, localidad argentina ubicada la provincia de Santa Fe, famosa por el Grito de Alcorta.
 Avenida Amancio Alcorta, avenida de la ciudad de Buenos Aires.
 Avenida Figueroa Alcorta, avenida de la ciudad de Buenos Aires.
 Paseo Alcorta, centro comercial ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

Personas

Con apellido Alcorta 
 Amancio Alcorta, músico argentino.
 Amancio Alcorta, político argentino.
 Casimiro Alcorta, músico argentino, uno de los padres del tango.
 Carlos Alcorta, poeta español.
 Gloria Alcorta (1915-2012), escritora franco-argentina.
 José Figueroa Alcorta, político argentino, que fuera presidente de esa Nación.
 Pedro Ramón Alcorta, político argentino, gobernador de la provincia de Santiago del Estero.
 Manuel Alcorta, político argentino, gobernador de la provincia de Santiago del Estero.

Con apellido Alkorta 
 Rafael Alkorta, exfutbolista español.
 Agustín Aranzabal Alkorta, exfutbolista español.
 Oinatz Aulestia Alkorta, futbolista español.

Música 
 "Av. Alcorta", canción de Gustavo Cerati.

Además